Haukiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haukiluoto (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Haukiluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Haukiluoto (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar